Войцек — неоконченная пьеса немецкого драматурга Г. Бюхнера (1879).
Адаптации пьесы:
 в кино:
 Войцек (1979) — фильм Вернера Херцога
 Войцек (1993) — фильм Guy Marignane
 Войцек (1994) — фильм János Szász
 на телевидении:
 Войцек (1999) — фильм Georg Wübbolt
 Войцек (2004) — фильм Томаса Остермайера.
 в опере:
 Воццек (1925) — трёхактная опера Альбана Берга .